John Rose pode referir-se a:

Johne Rotz - Também conhecido como John Rose, foi um cartógrafo escocês do Renascimento.
John Rose - Egiptólogo que escavou a tumba KV39.

Desambiguações de antropônimos